Margaret – variante del nome proprio di persona Margherita
 Margaret – in astronomia, è un satellite naturale di Urano, meglio noto come Margherita
 Margaret – rivista settimanale di manga edita in Giappone
 Margaret – comune degli Stati Uniti situato nello stato dell'Alabama
 Margaret Windsor – sorella della regina Elisabetta II del Regno Unito
 Margaret – cantante polacca
 Margaret – personaggio del manga One Piece
 Margaret – personaggio della serie televisiva Little Britain
 Margaret – personaggio della serie Regular Show
Margaret – film televisivo del 2009 diretto da James Kent, sulla vita di Margaret Thatcher
Margaret – film del 2011 diretto da Kenneth Lonergan